Athens Andover — десятый и последний на сегодняшний день студийный альбом The Troggs, записанный совместно с музыкантами группы R.E.M. и выпущенный в марте 1992 года. Название альбома происходит от родных городов обеих групп: Андовер, Хэмпшир, Англия, и Атенс, штат Джорджия, США.
Союзу музыкантов поспособствовала перепевка группой R.E.M. хита лидера The Troggs Рега Пресли —  — на концертах тура в поддержку альбома Out of Time в 1991 году. Тогда же эта кавер-версия была включена в качестве би-сайда к их синглу .

«Мы только что дали шоу в отеле и, когда открылись двери лифта, нас ждала толпа, чтобы взять автографы, и кто-то крикнул „Что вы думаете о том, что R.E.M. перепевают ваши песни?“» — объяснял Пресли редактору Record Collector Питеру Доггетту. «Ну, я не слышал о R.E.M. Но мой менеджер слышал, так что он предложил поработать с ними над новым альбомом. И когда я послушал их записи, я подумал, что они ушли не так далеко от того, что делали мы, когда начинали. Они пригласили меня и Криса в Атенс, чтобы неделю поработать с ними. К этому времени я осознал, какими большими они были, и мы первые пять минут мы кружили друг вокруг друга, издавая восхищенные возгласы. Было действительно по-другому работать с ними. С Troggs у тебя всегда была гитара и, следовательно, у тебя был звук. С ними у тебя была комната с 65 гитарами, чтобы получить точно правильный звук. Они были очень спокойные, очень нормальные. Не было никакой напыщенности вроде „Послушай это, потому что мы лучше тебя“. В конце концов, их барабанщик продавал гамбургеры за несколько недель до того, как они собрались. Его собственный бизнес шёл очень хорошо. Я был кровельщиком, когда „Wild Thing“ побил чарты, я могу коснуться этого».

Альбом был записан за одну неделю, в сентябре 1991 года, в студии  в Атенсе. Основной состав R.E.M. составили Билл Берри, Майк Миллз и Питер Бак. Вокалист Майкл Стайп в записи не участвовал. Песня «Nowhere Road» была написана трио REM в соавторстве с , который в то время был концертным музыкантом REM на время их тура 1991 года.

В 1996 году альбом был переиздан под названием Athens, Georgia & Beyond с семью бонус-треками и вышел как полноценный релиз The Troggs без указания сотрудничества с группой REM.

Список композиций 
 «Crazy Annie» (Taylor) — 4:43
 «Together» (Presley) — 4:01
 «Tuned into Love» (Boone, Page) — 3:39
 «Déjà Vu» (Shevlin) — 3:33
 «Nowhere Road» (Berry, Buck, Holsapple, Mills) — 4:44
 «Dustbowl» (Presley) — 3:26
 «I’m in Control» (Holsapple) — 3:51
 «Don’t You Know» (Presley) — 4:06
 «What’s Your Game» (Presley) — 4:56
 «Suspicious» (Presley) — 4:22
 «Hot Stuff» (Boone, Page) — 4:02

Участники записи 
 Рег Пресли — вокал
 Крис Бриттон — акустическая и электрическая гитары, бэк-вокал
 Питер Лукас — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэйв Мэггс — ударные
 Билл Берри — перкуссионные инструменты
 Питер Бак — акустическая, 12-струнная и электрическая гитары, мандолина
 Майк Миллз — бас-гитара, электоорган, аккордеон
  — акустическая, 12-струнная и электрическая гитары
  — педал-стил, электрическая и слайд-гитары, бэк-вокал
 Дэниел Бун — электрическая гитара, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Rhino Records
Альбомы на английском языке
Альбомы The Troggs
R.E.M.